VT05 — первый из выпускавшихся компанией DEC автономный компьютерный терминал с ЭЛТ-монитором. Известен своим очень футуристичным внешним видом.

Терминал мог отображать только прописные буквы. Вывод информации осуществлялся на экране диагональю 22 см, поделённом на 20 строк по 72 символа в строке. Терминал поддерживал управляющие символы, в том числе указание прямого адреса курсора, в то же время скроллинг (прокрутка) экрана производился только вперёд, функции редактирования не поддерживались. Также не было возможности выделения символов. VT05 поддерживал асинхронную передачу данных скоростью до 2400 бит/с.

Технически VT05 выполнен в виде модуля с четырёхсторонним расположением выводов для объединительной панели DEC стандартного форм-фактора. Платы устанавливались сбоку от обычного серийного ЭЛТ-монитора. В клавиатуре использовались ёмкостные сенсоры.

В качестве динамической памяти использовался сдвиговый регистр, произведённый по технологии КМОП. 

VT05 также мог работать в качестве чёрно-белого монитора стандарта RS-170 для видеомагнитофонов, видеокамер и других источников видеосигнала. VT05 имел видеовход и мог накладывать текст на показываемое видео, что позволяло использовать его в интерактивных видеосистемах.

В дальнейшем VT05 был заменён на VT50, который достаточно быстро сменили на VT52.

См. также 
 VT100

Ссылки 
 VT100 net

История компьютерной техники
Аппаратное обеспечение DEC
Компьютерные терминалы